Мужско́й стрипти́з:

 Стриптиз, совершаемый мужчинами.
 «Мужской стриптиз» (; 1997) — британская кинокомедия режиссёра Питера Каттанео.